Echinoida är en ordning av sjöborrar. Echinoida ingår i klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Echinoida 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Echinoida